Les colostéidés (Colosteidae) forment une famille éteinte de stégocéphales apparentés aux tétrapodes et ayant vécu durant le Carbonifère, entre  avant notre ère. Ils possèdent une variété de caractéristiques de différents groupes de tétrapodes ou de tétrapodes souches, ce qui les rendait historiquement difficiles à classer. Ils sont maintenant considérés comme faisant partie d'une lignée intermédiaire entre les premiers vertébrés terrestres du Dévonien (comme Ichthyostega) et les différents groupes ancestraux de tous les vrais tétrapodes, tels que les temnospondyles (probablement ancestraux des amphibiens modernes) et les reptiliomorphes (qui incluent les ancêtres des amniotes).

Description
Les colostéidés ont des corps allongés, avec environ , sans compter la queue. Le crâne est aplatie et est composé de nombreux os séparés, comme celui des autres stégocéphales. Les colostéidés n'ont pas d' échancrure otiques à l'arrière de la tête, contrairement aux temnospondyles et autres labyrinthodontes. Cependant, ils possèdent de grands crocs mandibulaires et palatins (sur la mâchoire inférieure et le toit de la bouche) en plus de petites dents marginales (au bord de la bouche), comme les "labyrinthodontes". Le crâne est recouvert de larges rainures sensorielles, dites lignes latérales, qui s'étend du bord arrière du crâne à l'extrémité du museau. La plupart des stégocéphales aquatiques ont leurs lignes latérales plongeantes, ininterrompues, sous les narines une fois qu'elles atteignent le bout du museau, ou se déconnectent alternativement dans des rainures séparées par les narines. Cependant, les colostéidés ont développé une alternative unique : leurs lignes latérales tombent sous les narines jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec les dents marginales, de sorte que le bord du crâne est responsable de la subdivision des rainures, plutôt que des narines.

Les crocs mandibulaires sont plus grands que les crocs palatins, bien que ceux du palais soient encore grands. Les colostéidés sont uniques par rapport à la plupart des stégocéphales dans le fait qu'une paire de crocs palatins sont présents sur les os prémaxillaires à l'extrémité du museau. En conjonction avec la position avancée de ces crocs, les os dentaires de la mâchoire inférieure ont développé une encoche de chaque côté près de la symphyse (menton). La symphyse elle-même est formée par une zone osseuse rugueuse sur les dents gauche et droite. Cette rugosité est formée par un système complexe de crêtes, qui sont qualifiés de « brassiquées » (texturées comme un chou-fleur). Uniquement Megalocephalus est connu pour partager ce point commun avec les colostéidés. Les mandibules sont également uniques dans le fait qu'elles possèdent un seul foramen allongé le long de leur surface interne, connu sous le nom de foramen exomeckelien (ou fenetre meckelienne). Les stégocéphales antérieurs comme Ichthyostega possèdent une fente subtile dans la mandibule, tandis que la plupart des groupes ultérieurs ont une série de trous plus petits et bien définis.

Classification
L'analyse ci-dessous est menée par B. Swartz en 2012, montrant la relation des colostéidés avec d'autres tétrapodomorphes :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Stegocephalia
 Whatcheeriidae
 Crassigyrinus
 Tetrapoda

Liens externes 

Stegocephalia
Taxon fossile décrit en 1875